Rückgratverkrümmung steht für:

 Kyphose, nach hinten verstärkt konvexe Krümmung der Wirbelsäule
 Lordose, Krümmung der Wirbelsäule nach vorne
 Skoliose, Seitabweichung der Wirbelsäule von der Längsachse mit Verdrehung der Wirbel um die Längsachse und Torsion der Wirbelkörper, begleitet von strukturellen Verformungen der Wirbelkörper